Agrafa (,  ) ist die westlichste Gemeinde der griechischen Region Mittelgriechenland. Sie besteht aus 88 bewohnten Dörfern, Weilern und Wohnplätzen, von denen keiner mehr als 400 Einwohner zählt. Verwaltungssitz ist das 174 Einwohner zählende Dorf Kerasochori.

Agrafa liegt im gleichnamigen Gebirge (zur Bedeutung des Namens siehe dort) und entstand durch Erweiterung der nach dem Dorf Agrafa benannten Gemeinde, die ihre letzte Vergrößerung 2011 durch Zusammenlegung mit vier Nachbargemeinden erfuhr. Bis 1997 bestanden 32 Landgemeinden (Ez. gr. kinotita) auf dem heutigen Gemeindegebiet.

Agrafa erstreckt sich im südwestlichen Teil des Agrafa-Gebirges. Der Fluss Acheloos bildet im Westen die Grenze zur westgriechischen Gemeinde Amfilochia und scheidet gleichzeitig das Agrafa- vom Valtos-Gebirge, im Südwesten trennt dessen Nebenfluss Tavropos oder Megdovas Agrafa von der Gemeinde Karpenisi. Beide Flüsse vereinen sich im Kremasta-See, dem flächengrößten Stausee Griechenlands, dessen Fläche sich Agrafa mit Amfilochia und der südlichen Nachbargemeinde Agrinio teilt. Hier liegt bei rund  Seehöhe der tiefste Punkt des Gemeindegebiets. Die nördliche und nordwestliche Gemeindegrenze zur Region Thessalien verläuft quer durch das Gebirge, hier liegen (von West nach Ost) die Nachbargemeinden Argithea, Limni Plastira und Karditsa. Die Gemeinde wie das Gebirge teilt der Agrafiotis in einen westlichen und einen östlichen Teil. Er durchfließt das gesamte Gemeindegebiet von Norden nach Süden und bildet bei seiner Mündung in den Kremasta-See eine fjordähnliche Bucht aus. Die höchsten Erhebungen der Gemeinde liegen im westlichen Agrafa-Gebirge: der Gipfel des Delidimi (Ντελιδίμι, ) an der Grenze zu Argithea und die Fteri (Φτέρη, ) weiter südlich, gänzlich auf dem Gemeindegebiet. Höchster Gipfel des östlichen Agrafa-Gebirges ist die Svoni (Σβώνη, ).

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 32 Gemeinden haben seit 2011 den Status von Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen je nach Einwohnerzahl einen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Agrafa – Δημοτική Ενότητα Αγράφων – 1.142
 Ortsgemeinschaft Agrafa – Τοπική Κοινότητα Αγράφων – 398
 Agrafa – Άγραφα – 310
 Gavrolisiada – Γαβρολισιάδα – 4
 Kamaria – Καμάρια – 8
 Neraida – Νεράιδα – 20
 Paleolakka – Παλαιόλακκα – 0
 Paramerita – Παραμερίτα – 16
 Petralona – Πετράλωνα – 40
 Ortsgemeinschaft Epiniana – Τοπική Κοινότητα Επινιανών – 191
 Anifora – Ανηφόρα – 9
 Asprorremma – Ασπρόρρεμμα – 0
 Drosela – Δροσέλα – 31
 Epiniana – Επινιανά – 151
 Pteri – Πτέρη – 0
 Ortsgemeinschaft Marathos – Τοπική Κοινότητα Μαράθου – 131
 Katsandonis – Κατσαντώνης – 22
 Marathos – Μάραθος – 102
 Selo – Σέλο – 7
 Ortsgemeinschaft Monastiraki – Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου – 92
 Kefalovryso – Κεφαλόβρυσο – 30
 Monastiraki – Μοναστηράκι – 62
 Ortsgemeinschaft Tridendro – Τοπική Κοινότητα Τριδένδρου – Τρίδενδρο – 80
 Ortsgemeinschaft Trovato – Τοπική Κοινότητα Τροβάτου – 171
 Agios Athanasios – Άγιος Αθανάσιος – 54
 Kavakia – Καβάκια – 9
 Trovato – Τροβάτον – 108
 Ortsgemeinschaft Vrangiana – Τοπική Κοινότητα Βραγγιανών – 79
 Dendros – Δένδρος – 0
 Elatos – Έλατος – 0
 Karya – Καρυά – 0
 Koustera – Κουστέσα – 24
 Valari – Βαλάρι – 13
 Vrangiana – Βραγγιανά – 42

 Gemeindebezirk Aperandia – Δημοτική Ενότητα Απεραντίων – Απεραντία – 1.739
 Ortsgemeinschaft Granitsa – Τοπική Κοινότητα Γρανίτσης – 561
 Ano Potamia – Άνω Ποταμιά – 43
 Armambela – Αρμάμπελα – 30
 Granitsa – Γρανίτσα – 371
 Kato Potamia – Κάτω Ποταμιά – 117
 Ortsgemeinschaft Limeri – Τοπική Κοινότητα Λημερίου – Λημέρι – 170
 Ortsgemeinschaft Lithochori – Τοπική Κοινότητα Λιθοχωρίου – Λιθοχώρι – 206
 Ortsgemeinschaft Sivista – Τοπική Κοινότητα Σιβίστης – Σιβίστα – 74
 Chrisova – Χρίσοβα – 52
 Pratovouni – Πρατοβούνι – 22
 Ortsgemeinschaft Topoliana – Τοπική Κοινότητα Τοπολιάνων – 140
 Kastraki – Καστράκι – 23
 Topoliana – Τοπόλιανα – 110
 Verniko – Βέρνικο – 7
 Ortsgemeinschaft Valaora – Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας – 369
 Kastraki – Καστράκι – 146
 Kondyleika – Κονδυλαίικα – 52
 Valaora – Βαλαώρα – 171
 Ortsgemeinschaft Voulpi – Τοπική Κοινότητα Βούλπης – 219
 Longitsi – Λογγίτσι – 61
 Voulpi – Βούλπη – 158

 Gemeindebezirk Aspropotamos – Δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου – Ασπροπόταμος – 1.581
 Ortsgemeinschaft Kedra – Τοπική Κοινότητα Κέδρων – 224
 Diaselo – Διάσελο – 48
 Kedra – Κέδρα – 118
 Palio Chorio – Παλιό Χωριό – 58
 Ortsgemeinschaft Lepiana – Τοπική Κοινότητα Λεπιανών – 202
 Agios Vlasios – Άγιος Βλάσιος – 140
 Lepiana – Λεπιανά – 56
 Varka – Βαρκά – 6
 Ortsgemeinschaft Neo Argyri – Τοπική Κοινότητα Νέου Αργυρίου – 287
 Dafnoula – Δαφνούλα – 165
 Neo Argyri – Νέο Αργύρι – 122
 Ortsgemeinschaft Prasia – Τοπική Κοινότητα Πρασιάς – 273
 Agios Ioannis Prodromos – Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος – 29
 Frousiana – Φουσιανά – 67
 Metaxades – Μεταξάδες – 27
 Prasia – Πρασιά – 78
 Vasilesi – Βασιλέσι – 72
 Ortsgemeinschaft Raptopoulo – Τοπική Κοινότητα Ραπτοπούλου – 595
 Itea – Ιτέα – 101
 Kato Raptopoulo – Κάτω Ραπτόπουλο – 112
 Paleochori – Παλαιοχώρι – 55
 Raptopoulo – Ραπτόπουλο – 327

 Gemeindebezirk Frangista – Δημοτική Ενότητα Φραγκίστας – 1.547
 Ortsgemeinschaft Dytiki Frangista – Τοπική Κοινότητα Δυτικής Φραγκίστας – 394
 Dytiki Frangista – Δυτική Φραγκίστα – 355
 Gouleika – Γουλαίικα – 32
 Karakasi – Καρακάσι – 7
 Perouleika – Περουλαίικα – 0
 Ortsgemeinschaft Episkopi – Τοπική Κοινότητα Επισκοπής – 65
 Episkopi – Επισκοπή – 25
 Ftelia – Φτελιά – 24
 Pyrnos – Πύρνος – 16
 Ortsgemeinschaft Frangista – Τοπική Κοινότητα Ανατολικής Φραγκίστας – Ανατολική Φραγκίστα – 177
 Ortsgemeinschaft Marathia – Τοπική Κοινότητα Μαραθιάς – 91
 Amiriani – Αμίριανη – 11
 Kato Marathia – Κάτω Μαραθιά – 0
 Marathia – Μαραθιά – 69
 Parkio – Παρκιό – 11
 Ortsgemeinschaft Paleokatouna – Τοπική Κοινότητα Παλαιοκατούνας – Παλαιοκατούνα – 390
 Agios Prokopios – Άγιος Προκόπιος – 243
 Ambares – Αμπάρες – 17
 Tsoukka – Τσούκκα – 130
 Ortsgemeinschaft Paleochori – Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου – 210
 Agios Georgios – Άγιος Γεώργιος – 112
 Neochori – Νεοχώρι – 41
 Paleochori – Παλαιοχώρι – 57
 Ortsgemeinschaft Tripotamo – Τοπική Κοινότητα Τριποτάμου – 220
 Kaipanaki – Καϊπανάκι – 27
 Kopseika – Κοψαίικα – 31
 Moni Tatarnis – Μονή Τατάρνης – 5
 Tripotamo – Τριπόταμο – 119
 Vrekeika – Βρεκαίικα – 38

 Gemeindebezirk Viniani – Δημοτική Ενότητα Βίνιανης – 967
 Ortsgemeinschaft Agios Dimitrios – Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου – 43
 Agios Dimitrios – Άγιος Δημήτριος – 29
 Gavrina – Γάβρινα – 14
 Ortsgemeinschaft Dafni – Τοπική Κοινότητα Δάφνης – Δάφνη – 200
 Ortsgemeinschaft Kerasochori – Τοπική Κοινότητα Κερασοχωρίου – 473
 Agia Triada – Αγία Τριάδα – 26
 Kerasochori – Κερασοχώρι – 174
 Krendis – Κρέντης – 267
 Skamnia – Σκαμνιά – 6
 Ortsgemeinschaft Mavrommata – Τοπική Κοινότητα Μαυρομμάτας – 72
 Longies – Λογγιές – 7
 Mavrommata – Μαυρομμάτα – 65
 Ortsgemeinschaft Chryso – Τοπική Κοινότητα Χρύσως – 49
 Agios Konstandinos – Άγιος Κωνσταντίνος – 7
 Chryso – Χρύσω – 42
 Ortsgemeinschaft Viniani – Τοπική Κοινότητα Βίνιανης – 130
 Nea Viniani – Νέα Βίνιανη – 127
 Viniani – Βίνιανη – 3

Einzelnachweise 

Gemeinde in Mittelgriechenland
 
Geographie (Pindos)